Il singolare del torneo di tennis ATP Tulsa 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Eddie Dibbs 6-7, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (campione)
 Eddie Dibbs (finale)
 Eliot Teltscher (semifinali)
 Butch Walts (semifinali)

 Tim Wilkison (quarti di finale)
 Tom Gorman (quarti di finale)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 Allan Stone (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tulsa 1979